Empires Tour es el nombre de una gira musical de la banda australiana de música cristiana Hillsong United, llevada a cabo entre 2015 y 2016 como promoción a su álbum "Empires" de 2015. El tour inició el 8 de diciembre de 2015 en Singapur y finalizó el 30 de julio de 2016 en Chicago.

Antecedentes 
La banda se presentó en Asia en el mes de diciembre de 2015, dando inicio oficialmente al tour, se anunciaron 11 fechas para Estados Unidos que se realizarían en el mes de febrero de 2016. Posteriormente se agregaron más conciertos en ciudades norteamericanas entre los meses de abril y julio, incluyendo una presentación en Toronto, Canadá.

Repertorio 

 Here Now
 Rule
 Say The Word
 Heart Like Heaven
 From The Inside Out
 Touch The Sky
 All I Need Is You
 Prince Of Peace
 Empires
 No Other Name/ Shout Unto God
 Scandal Of Grace
 Street Called Mercy
 Even When It Hurts
 Take All Of Me
 Closer Than You Know
 Open Heaven
 Oceans
 The Stand
 With Everthing
 Relentless
Encore
 Wake
 I Surrender
 How Great Thou Art

Fechas de la gira

Enlaces externos 
 https://premierproductions.com/announcing-hillsong-united-empires-tour-2016/

 https://gospelmusic.org/news-hillsong-united-adds-spring-summer-dates-empires-tour/

Giras musicales
Giras musicales de 2015
Giras musicales de 2016
Giras musicales de artistas cristianos